Trained Dogs – cortometraggio del 1902 diretto da Alf Collins
Trained Dogs – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
Trained Dogs – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères